Sydor – wschodniosłowiański odpowiednik imienia Izydor

 Alison Sydor
 Andrzej Sydor
 Dmytro Sydor
 Joanna Sydor
 Wasyl Sydor